Santa Mercedes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Mercedes (ort), São Paulo, 
 Santa Mercedes (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar